Porcupine ist der englische Ausdruck für Stachelschweine.

Außerdem bezeichnet Porcupine:

 Peter Porcupine, Pseudonym von William Cobbett
 Porcupine Tree (wörtlich übersetzt: Stachelschweinbaum), 1987 gegründete Progressive-Rock-Band aus England

Orte und Flüsse
 Porcupine River, Fluss im kanadischen Territorium Yukon und in Alaska
Porcupine (North Dakota), Ortschaft im Sioux County
Porcupine (South Dakota), Ortschaft im Oglala Lakota County
Porcupine (Wisconsin), Ortschaft im Pepin County
Porcupine (Ontario), ein Viertel von Timmins
Porcupine Mall
Porcupine Flat
Porcupine Gorge National Park
Porcupine Meadows Provincial Park
Porcupine Mountains, Michigan
Porcupine Plain (Saskatchewan)
Porcupine Plain Airport
Porcupine River (British Columbia), ein Zufluss des Stikine River in British Columbia
Porcupine Creek, historisch auch bekannt als Porcupine River, ein Zufluss des Skagway River in Alaska
Porcupine-Bank, ein Teil des irischen Kontinentalschelfs etwa 200 Kilometer westlich von Irland
Porcupine-Seebecken, ein Tiefseebecken in der Porcupine-Bank
Porcupine-Tiefseeebene, eine Tiefseeebene in Nachbarschaft zum irischen Kontinentalrand